Алюминат никеля(II) — неорганическое соединение, комплексный окисел металлов никеля и алюминия с формулой Ni(AlO); голубые кристаллы; не растворяется в воде.

Получение 
 Прокаливание смеси оксида никеля(II) и оксида алюминия:

Физические свойства 
Алюминат никеля(II) образует голубые кристаллы
кубической сингонии,
пространственная группа F d3m,
параметры ячейки a = 0,8046 нм, Z = 8.

Не растворяется в воде.

Применение 
 Катализатор гидрирования.

Примечания

Литература 
 
 

никеля